Дени́сов () — російське прізвище.

Відомі носії 

 Денисов Андрій Ігорович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Денисов Віталій Генадійович ( 1987) — узбецький футболіст, захисник.
 Денисов Володимир Данилович ( 1951) — український різьбяр по дереву.
 Денисов Володимир Михайлович ( 1984) — білоруський хокеїст.
 Денисов Володимир Олексійович (1887—1970) — український живописець, мистецтвознавець і педагог.
 Денисов Володимир Наумович ( 1937) — український правознавець, доктор юридичних наук.
 Денисов Геннадій Анатолійович ( 1960) — радянський і узбецький футболіст, захисник.
 Денисов Денис Валерійович ( 1981) — російський хокеїст.
 Денисов Дмитро Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисов Дмитро Миколайович (1973—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисов Едісон Васильович (1929—1996) — російський композитор, музикознавець, громадський діяч, народний артист Росії (1995).
 Денисов Ігор Володимирович ( 1984) — російський футболіст, півзахисник.
 Денисов Костянтин Дмитрович (1915—1988) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Денисов Максим В'ячеславович ( 1978) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисов Микола Віталійович (1990—2019) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Денисов Михайло Володимирович ( 1985) — український футболіст.
 Денисов Олександр Анатолійович ( 1973) — український спортивний журналіст і коментатор.
 Денисов Олександр Іванович ( 1939) — радянський та український вчений у галузі промислової електроніки, освітній діяч.
 Денисов Олександр Петрович (1944—2012) — білоруський актор театру та кіно, Заслужений артист Білорусі.
 Денисов Сергій Прокопович (1909—1971) — радянський льотчик-винищувач, двічі Герой Радянського Союзу.

Інше 
 Денисов Василій — персонаж роману Л. Толстого «Війна і мир» (), хоробрий гусарський офіцер, прототип російського генерала Дениса Давидова, що був героєм французько-російської війни 1812 року.

Див. також 
 Денисова
Російські прізвища